Дорнье До 22 () — немецкий поплавковый гидросамолёт, разведчик, бомбардировщик и торпедоносец. Самолёт был спроектирован в КБ фирмы Dornier под руководством Клода Дорнье. Опытный самолет совершил первый полет в 1935 году. Самолет строился для экспорта в Грецию, Югославию и Латвию. С июля 1938 года по 1940 год на заводе «Дорнье верке» во Фридрихсхафене. Отдельные узлы изготавливались в Альтернхейме. Всего выпущено 30 экземпляров. Самолёты предназначенные для Латвии в итоге были поставлены в Финляндию.

Самолёт представлял собой одномоторный цельнометаллический моноплан-парасоль. Шасси сменное: колёса (в обтекателях), лыжи или два поплавка.

Модификации 
Do C3
Прототипы Do 22, 2 экземпляра, (WNr 259)
Do 22Kg
 (WNr 741 — 752)  Экспортная модификация для Греции (N21 — N32).
Do 22Kj
 Экспортная модификация для Югославии (WNr 259: 301, WNr 753 — 759: 302 — 308, WNr 786: 309, WNr 797 — 800 310 — 313).
Do 22Kl
 (WNr 22.0025 — 22.0028) Экспортная модификация для Латвии. Заказчику не поставлялась, передана в Финляндию, в немецких источниках может обозначаться Do 22Kf. Перегонялись с немецкими гражданскими номерами D-OXWF, D-OXWG, D-OXWD и D-OXWH, далее в ВВС числились как DR-195 — DR-198.
Do 22L
 Сухопутная модификация с колёсным шасси. 1 прототип (D-OXWD).

Тактико-технические характеристики

Эксплуатанты 

 Королевство Югославия
  авиация Королевских ВМС – 12 самолётов (1938-41, №№ 301-313), 2-я эскадрилья; 8 перелетели в Египет, где (вместе с Рогожарски СИМ-XIV-Х) числились в составе британской 230-й эскадрильи RAF (Абукир), при этом 1 самолёт был разобран.
 Королевство Греция
  Королевские ВВС Греции: в 1938 году поставлено 12 машин (12-я морская эскадрилья, N21 — N32), во время германского вторжения в 1941 году все уничтожены, кроме одного, перелетевшего в Египет.

 (заказанные Латвией самолёты переданы Финляндии)

  ВВС Финляндии: 4 Do 22KI (1941-45) код DR-195 — DR-198, T/LeLv-6.

Примечания

Источники 

Donald, David (ed.) The Encyclopedia of World Aircraft. Leicester, UK: Blitz Editions. .
Green, William. War Planes of the Second World War: Volume Six Floatplanes. London:Macdonald, 1962.

March, Daniel J. British Warplanes of World War II. London:Aerospace Publishing, 1998. .

Smith, J.R. and Kay, Antony L. German Aircraft of the Second World War. London:Putnam, 1972. .
 Günter Frost, Karl Kössler, Volker Koos: Dornier. Von den Anfängen bis 1945. Heel, Königswinter 2010, ISBN 978-3-86852-049-1.
 Heinz J. Nowarra: Die deutsche Luftrüstung 1933–1945. Bernard & Graefe Verlag, Koblenz 1993, ISBN 3-7637-5464-4.
 Marek Murawski: Samoloty Luftwaffe. Wyd. II. T. 1. Warszawa: Wydawnictwo Lampart, 1999, s. 107, seria: Ilustrowana Encyklopedia Techniki Wojskowej. ISBN 83-86776-46-3. 
 
 
 
 
 С. Микић; Историја југословенског ваздухопловства, Шт. Д. Грегорић, Београд,1933.
 Ш. Оштрић и М. Мицевски.; Летећи Чунови: Чамци који лете — летелице које плове, Изложба фотографија, Галерија '73, Београд, 14-27. септембра 2007. год.
 Isaić, Vladimir; Danijel Frka (на ((hr))). Pomorsko zrakoplovstvo na istočnoj obali Jadrana 1918-1941. (prvi dio). Zagreb: Tko zna zna d.o.o.

Ссылки 
 Самолёт на сайте «Уголок неба»
 A history of military equipment of Modern Greece (1821 - today): Greek Do.22 Kg
 http://www.vazduhoplovnetradicijesrbije.rs/index.php/istorija/dornije-do-22 
 Дорније Do 22
 http://www.warbirdsresourcegroup.org/LRG/do22.html 
 http://forum.warthunder.com/index.php?/topic/157253-dornier-do-22-german-low-tier-premium-suggestion/ 
 http://www.histaviation.com/Dornier_Do_22.html
 http://www.militaryfactory.com/aircraft/detail.asp?aircraft_id=607 
 aviastar.org
 https://web.archive.org/web/20140424170244/http://avioni.net/vvkj/index.php?str=avioni&av=22 
 http://latvianaviation.com/PNR_Dornier.html  
 luftarchiv.de
 Kokoelmat kertovat 5/2014: Dornier Do 22Kl ja yhden kellukeparin vaiheita

Самолёты Dornier
Самолёты Германии
Разведывательные самолёты Второй мировой войны
Гидросамолёты Второй мировой войны
Бомбардировщики Второй мировой войны
Торпедоносцы
Поплавковые самолёты